Менард (округ, Іллінойс)
Менард (округ, Техас)